Rovenský ist der Familienname folgender Personen:

Josef Rovenský (1894–1937), tschechischer Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur
Václav Karel Holan Rovenský (1644–1718), tschechischer Komponist